Savo peut être:

 une île de l'archipel des Îles Salomon;
 un dialecte de la langue finnoise;
 l'appellation en finnois de la Savonie.